Izumi (Osaka), een stad in de Japanse prefectuur Osaka
Izumi (Kagoshima), een stad in de Japanse prefectuur Kagoshima
Izumi (Fukui), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Fukui
Izumi (Kumamoto), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Kumamoto
Izumi (Suginami), een buurt in Suginami, een speciale wijk van de Japanse stad Tokyo
Izumi (provincie), een voormalige provincie van Japan, gelegen in de huidige prefectuur Osaka